L’île Ouen en Nouvelle-Calédonie.
 , le nom de nombreuses communes françaises.
 Ouen de Rouen, un saint de l'Église catholique.